Александр Юрков:
 Юрков, Александр Валерьевич (род. 1975) — украинский легкоатлет-многоборец.
 Юрков, Александр Дмитриевич (1915—1988) — Герой Советского Союза.
 Юрков, Александр Николаевич (1935—2014) — советский и российский художник.